Fridman ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Maximowitsch Fridman (1940–2010), russischer Physiker
 Daniel Fridman (* 1976), deutscher Schachgroßmeister lettischer Herkunft
 Gal Fridman (* 1975), israelischer Windsurfer und Olympiasieger
 Gerald Fridman (1928–2017), britisch-kanadischer Jurist
 Lex Fridman (* 1986), russisch-US-amerikanischer Informatiker, YouTuber und Podcaster
 Michail Maratowitsch Fridman (* 1964), russischer Unternehmer
 Olha Fridman (* 1998), ukrainische Tennisspielerin
 Sigrid Fridman (1879–1963), schwedische Bildhauerin
 Victor Fridman (* 1944), russischer Komponist und Jazzpianist

Fridman bezeichnet außerdem:
 Fridman (Mondkrater), Mondkrater
 Frydman (Łapsze Niżne), Ort in Polen, auf Slowakisch

Siehe auch:
 Freedman
 Friedman
 Friedmann